Banie (plaats), plaats in Polen
 Banie (gemeente), gemeente in Polen
 Banie (eiland), eiland van de Salomonseilanden